Gebrüder Meyer steht für

 Druckerei, Verlag und Sortimentsbuchhandel Gebrüder Meyer in Braunschweig, siehe Johann Heinrich Meyer (Verleger)
 Gebrüder Meyer (Hannover), 1860 in Ricklingen vor Hannover begründete Schmiermittelfabrik